Pterodontia är ett släkte av tvåvingar. Pterodontia ingår i familjen kulflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Kulflugor
Pterodontia